Moltketurm steht für:

 Moltketurm (Nowa Ruda), Aussichtsturm auf dem schlesischen Allerheiligenberg
 Moltketurm (Porta Westfalica), Aussichtsturm auf dem Wittekindsberg im ostwestfälischen Wiehengebirge